Пётр Бело́в:
 Белов, Пётр Алексеевич (1929—1988) — живописец и художник театра.
 
 Белов, Пётр Матвеевич (1902—1964) — советский генерал-майор инженерно-технической службы.